Die Liste der Mannschaftskader der Top 16 2003/04 enthält alle Spieler, die in der französischen Top 16 im Schach 2003/04 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 
Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Club de Bischwiller und Lille Echiquier du Nord mit je 10 Spielern auskamen, setzten der Club de Mulhouse Philidor und der Club de Vandœuvre-Echecs 20 Spieler ein. Insgesamt kamen 230 Spieler zum Einsatz, von denen 64 alle 11 Runden mitspielten. Punktbester Spieler war Étienne Bacrot (Paris NAO) mit 11 Punkten aus 11 Partien, zwei Punkte weniger erreichte sein Mannschaftskollege Michael Adams. Auf je 8,5 Punkte aus 11 Partien kamen Almira Scripcenco (Paris NAO), Silvia Collas (Clichy), Gilles Mirallès und Roza Lallemand (beide Monaco).
Außer Bacrot erreichten mit Sébastien Mazé (Paris NAO), Olivier Letreguilly (Montpellier), Eric Lutz (Bischwiller) und Helder Frade-Marques (Évry) vier weitere Spieler 100 %, wobei Mazé drei Partien spielte, Letreguilly zwei sowie Lutz und Frade-Marques je eine.
Ältester Spieler der Saison war der 1930 geborene Claude Conan (Club de Cavalier Bleu Drancy), jüngste Spieler die 1991 geborenen Sébastien Feller (Club de Vandœuvre-Echecs) und Thomas Saatdjian (Club de Echiquier Nanceien).

Legende 
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2004); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2004; AND = Andorra, ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BAN = Bangladesch, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CHI = Chile, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, MEX = Mexiko, MKD = Mazedonien, MNC = Monaco, NED = Niederlande, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Paris NAO

C.E.M.C. Monaco

Club de Cannes Echecs

Club de Clichy-Echecs-92

Club de Montpellier Echecs

Club de Orcher la Tour Gonfreville

Club de Echiquier Niçois

Club de Mulhouse Philidor

Club de Bischwiller

Évry Grand Roque

Club de Vandœuvre-Echecs

Club de Echiquier Nanceien

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Club de Echiquier Orangeois

Lille Echiquier du Nord

Club de Cavalier Bleu Drancy

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Silvia Collas hieß bis zur Saison 2002/03 Silvia Aleksieva.
 Der Wettkampf zwischen Nancy und Gonfreville endete 6:1 für Gonfreville, wurde aber 6:0 für Gonfreville gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt.
 Der Wettkampf zwischen Évry und Nancy endete 7:1 für Évry, wurde aber 7:0 für Évry gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt.

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine der Groupe A bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine der Groupe B bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Haute bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Basse bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2003
Schach 2004